Korma ist:

 Korma (Gericht), eine Speise aus Asien, die mit Joghurt, Sahne, Nuss- und Samenpasten oder Kokosmilch zubereitet wird
 Rajon Karma (russisch Korma), einen Rajon in Belarus
 Karma (Rajon Karma), städtische Siedlung in Belarus
 ein keltisches Gerstenbier